Bartolomeo Pacca kan syfta på:

* Bartolomeo Pacca den äldre (1756–1844), italiensk kardinal
 Bartolomeo Pacca den yngre (1817–1880), italiensk kardinal